Нафтол (C10H7OH) має два ізомери:

 1-Нафтол (α-нафтол)
 2-Нафтол (β-нафтол)